

Geografia

Austria 
 Langau – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Horn

Niemcy 
 Langau – dzielnica gminy Steingaden w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Weilheim-Schongau

Zobacz też 
 Langenau
 Lengau